
Termin -{R29}- ima više značenja.

 R-oznake, R29: U kontaktu sa vodom oslobađa otrovni gas
 Renault 29, familija automobila